Craig Johnson (1961) – scrittore statunitense
Craig Johnson – tennista statunitense
Craig Johnson (1971) – hockeista su ghiaccio canadese
Craig Johnson (1972) – hockeista su ghiaccio statunitense
Craig Johnson – regista e sceneggiatore statunitense